Тече́ние — направленное движение:
 Тече́ние, ток, поток — направленное механическое перемещение частиц жидкости или газа.
 Течение (речное) — потоки воды в водотоках, перемещающиеся под действием, главным образом, силы тяжести.
 Течение (водоёмов) — перемещение водных масс в водоёмах под действием ветра, разности плотности и температуры воды.
 Течения (морские) — постоянные или периодические потоки в толще мирового океана и морей под действием постоянных ветров, вращения Земли и других причин.
 Течение (в физике сплошных сред) — упорядоченное движение жидкости или газа:
 ламинарное течение,
 турбулентное,
 потенциальное течение''.
 Течение (теория упругости) — упорядоченное движение в твёрдом теле за пределом текучести к неупругой деформации.
 Воздушные течения — движения воздуха.

Течение в искусстве, философии, политике — вариант соответствующей концепции мировоззрения.
 Течение (в искусстве) — вариант художественной концепции мира, объединяющей приверженцев одного стиля в рамках одного художественного направления.
 «Течение» — альбом группы «Чичерина».
Течение в медицине — особенности развития заболевания, закономерности его протекания, особенности смены его фаз (стадий) и смены клинических проявлений.